'''Cașin se poate referi la:

Localități din România:
 Cașin, Bacău
 Mănăstirea Cașin, Bacău

Cursuri de apă din România:
 Râul Cașin, Râul Negru
 Râul Cașin, Trotuș

Regiuni din România:
 Depresiunea Cașin

Vezi și 
 Cășăria, sat în județul Neamț, România

 Râul Cășăria (dezambiguizare)

 Cașu (nume de familie)

Toponime românești